Bijlmermeer (water), voormalige meer en polder
 Bijlmermeer (Amsterdam), een woonwijk in Amsterdam-Zuidoost
 Bijlmermeer (gemeente), voormalige gemeente